557 км, 557-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 557 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Красноярский край). Код 888536.
 557 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 205152.
 557 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 602590.
 557 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 301932.
 557 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 293312.